KKS Lech Poznań (normalt bare kendt som Lech Poznań) er en polsk fodboldklub fra byen Poznań. Klubben spiller i landets bedste liga, Ekstraklasa, og har hjemmebane på Miejski Stadion. Klubben blev grundlagt den 19. marts 1922, og har siden da vundet fem polske mesterskaber og fire pokaltitler.

Titler 
 Ekstraklasa (8): 1983, 1984, 1990, 1992, 1993, 2010, 2015 og 2022
 Polsk pokalturnering (5): 1982, 1984, 1988, 2004 og 2009
 Polsk Super Cuppen (6): 1990, 1992, 2004, 2009, 2015 og 2016

Europæisk deltagelse

Førsteholdstruppen

Nuværende spillertrup 2021 
Liste over Lech's A-trup:

Kendte spillere 

Colombia
  Manuel Arboleda
Letland
  Artiom Rudniew
Polen
  Tomasz Bandrowski
  Jacek Bąk
  Bartosz Bosacki
  Łukasz Fabiański
  Andrzej Juskowiak 
  Janusz Kupcewicz
  Robert Lewandowski
  Arkadiusz Onyszko
  Sławomir Peszko
  Piotr Świerczewski
  Jakub Wilk
  Maciej Żurawski

Danske spillere 

  Christian Gytkjær
  Nicki Bille Nielsen
  Lasse Nielsen

Eksterne henvisninger 

 Klubbens officielle hjemmeside
 Lech Poznań (90minut.pl)

Noter 

 
Sport i Poznań
Etableret i 1922